An Innocent Victim – film del 1898 prodotto dall'American Mutoscope Company
 An Innocent Victim – film del 1914 diretto da Arthur Hotaling